Номенклатура (лат. nomenclatura, обозначающего «роспись имён, перечень, список») — правящая элита, формируемая путём назначения кандидатур, утверждённых партийными органами, на ключевые посты тех или иных уровней государственной системы.
 «Номенклатура. Правящий класс Советского Союза» — книга Михаила Восленского, посвящённая вопросам истории «номенклатуры», как политической элиты Советского Союза и одного из организационных элементов практики партийного строительства в СССР.
 Научная номенклатура — совокупность названий, употребляемых в какой-либо отрасли науки для обозначения объектов изучения (в отличие от терминологии, содержащей также обозначения отвлечённых понятий и категорий); наиболее проработаны и обширны номенклатуры в биологии и химии.
 Биноминальная номенклатура, или бинарная номенклатура, или биномиальная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий: имени рода и имени вида.
 Ботаническая номенклатура
 Зоологическая номенклатура
 Химическая номенклатура
 Номенклатура ЮНЕСКО — система, разработанная ЮНЕСКО для классификации научных работ и диссертаций.
 Номенклатура продукции — классифицированный перечень продукции, производимой отдельным предприятием или целой отраслью хозяйства.
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза — классифицированный товарный перечень для принятия классификационных решений в отношении сертификации, сборов и т. п.